Темирболат Жумасилович Султанбаев (1941 — 4 августа 2020, Алма-Ата, Казахстан) — советский и казахстанский учёный в области медицины, травматолог, профессор кафедры травматологии и ортопедии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова; член-корреспондент Академии медицинских наук (АМН) Казахстана.

Биография 
В 1965 г. окончил Алматинский государственный медицинский институт (АГМИ).

В 1965—1966 гг. — врач-хирург Талдыкурганской областной больницы, в 1966—1969 гг. — главный врач Алматинской области станции переливания крови и врач-хирург областной больницы.

С 1969 г. — ассистент кафедры детской хирургии, в 1974—1986 гг. — заведующий кафедрой детской хирургии АГМИ.

Кандидат (1971), доктор медицинских наук (1979), тема диссертации «Острый гематогенный остеомиелит у детей: патогенетическая концепция, методы диагностики и лечения». Профессор (1980).

В 1986—1992 гг. — профессор кафедры факультетской хирургии Алматинского государственного медицинского института (АГМИ).

В 1992—2013 гг. — заведующий кафедрой травматологии и ортопедии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

С 2013 г. — профессор кафедры травматологии и ортопедии КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

Член-корреспондент Академии медицинских наук Казахстана (1996).

Сфера научных исследований — травматология и ортопедия. Автор 285 научных работ. Подготовил 20 кандидатов медицинских наук, 8 докторов медицинских наук.

Имеет семь патентов на изобретения:
 фиксатор для компрессионного остеосинтеза
 устройство для стерилизации «Медозон-1»
 способ рентгенодиагностики повреждений связок коленного сустава
 устройство для остеосинтеза отломков костей при кососпиральных переломах
 устройство для остеосинтеза переломов шейки бедра
 аппарат для лечения переломов пяточной кости
 ортопедический аппарат на нижнюю конечность

Награды и звания 
 «Золотая медаль» КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова (2016)

Избранные труды 
 «Балалардың несеп мүшелерінің аурулары»
 «Гнойная хирургическая инфекция у детей»
 «Острый гематогенный остеомиелит у детей»
 «Иммунодиагностика гнойно-воспалительных и септических заболеваний»
 «Внутрикостные промывания при остеомиелите у детей»

Источники 
 [famous-scientists.ru/16598/ Султанбаев Темирболат Жумасилович]
 Ушёл из жизни профессор кафедры травматологии и ортопедии КазНМУ Султанбаев Темирболат Жумасилович

Медики СССР
Медики Казахстана
Травматологи Казахстана
Члены-корреспонденты АМН Казахстана
Выпускники Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова
Преподаватели Казахского медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова‎